Rocher (franz. für „Felsen“) bezeichnet:

 Rocher (Ardèche), eine Gemeinde in Frankreich
 Rocher des Doms, einen Park in Avignon
 Ferrero Rocher, eine Praline von Ferrero
 Groupe Yves Rocher, ein Kosmetikunternehmen
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree (Brandenburg)
Objekte in Antarktika
 Rocher Jakobsen, Landspitze vor dem Adélieland
 Rocher des Glaciologues, Felsformation vor dem Adélieland
 Rocher du Séisme, Felsvorsprung an der Küste des Adélielands

Rocher ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Rocher (1936–2016), australischer Politiker
 Benjamin Rocher, französischer Filmregisseur
 Henry Rocher, (* 1824 oder 1826–?), Deutschamerikanischer Fotograf
 Karole Rocher (* 1974), französische Schauspielerin
 Mathias Rocher (* 1989), deutscher Ruderer
 Raphaël Rocher, französischer Filmproduzent
 Thorsten Rocher (* 1991), österreichischer Fußballspieler 

Siehe auch:

 Rochers de Naye, Berg in den Waadtländer Voralpen